Planá est un toponyme qui peut désigner :

Planá, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Planá, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Planá nad Lužnicí, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Chodová Planá, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Horní Planá, une commune du district de Český Krumlov, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie